Weser kan syfta på:
 AG Weser – ett tidigare skeppsvarv i Bremen

Geografi

Belgien 

 Weser (vattendrag i Belgien), Vallonien,

Tyskland 

 Weser – en flod som mynnar i Nordsjön, Niedersachsen,